The Man Who Came Back – cortometraggio del 1914 diretto da Webster Cullison
The Man Who Came Back – cortometraggio del 1914 diretto da Henry Harrison Lewis
The Man Who Came Back – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Columbus Film Company
The Man Who Came Back – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Rancho Film Company
The Man Who Came Back – cortometraggio del 1921 diretto da H.B. Parkinson
The Man Who Came Back – film del 1924 diretto da Emmett J. Flynn
The Man Who Came Back – film del 2008 diretto da Glen Pitre